Народний депутат — депутат Ради народних депутатів:

 Народний депутат України — депутат Верховної Ради України різних скликань.
 Народний депутат — особа, обрана виборцями відповідного виборчого округу до центрального представницького органу державної влади.

Див. також 

 "Народный депутат" — журнал створений 23 квітня 1992 року в Росії.
 Народний депутат — депутатська група в Державній Думі РФ 3-го скликання (1999–2003).